Éfira pode significar:

 Éfira, larva livre-nadante de algumas espécies de cnidários.
 Várias cidades da Grécia Antiga e mitológica, localizadas na Tesprócia, Élide, Tessália ou em  Éfira (Corinto).

Desambiguação